Чемпионат Бельгии по баскетболу среди женщин () — турнир среди бельгийских баскетбольных женских команд. Первый розыгрыш состоялся в 1934 году, чемпионками которого стала команда из Схарбека. Больше всего титулов — 17 на счету у  Белфиус Намюр Капиталь  из пригорода Намюра Сен-Серве.

Чемпионы

Достижения клубов

См. также 
 Чемпионат Бельгии по баскетболу

Ссылки 
 Список чемпионов Бельгии 

Национальные баскетбольные чемпионаты
Соревнования по баскетболу в Бельгии
Чемпионаты Бельгии
Женские баскетбольные соревнования